Colonia Esperanza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Esperanza, Chihuahua, Julimes, 
 Colonia Esperanza, Baja California, Ensenada, 
 Colonia Esperanza, Veracruz, Fortín, 

Robotskapade Mexikoförgreningar